Taphos ist:

in der griechischen Mythologie:
 ein Sohn des Teleboas, siehe Taphos (König)
 der Name einer von Taphios gegründeten Stadt 

weiters:
 der antike Name der Insel Meganisi